Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Mińsku, Białoruś
 Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Moskwie, Rosja